FA Premier liga 2013./14. je bila 22. sezona engleske nogometne Premier lige. Započela je 17. kolovoza 2013., a završila 11. svibnja 2014. godine. U njoj se dvokružnim sustavom natjecalo 20 momčadi, koje je sačinjavalo 17 najbolje plasiranih momčadi iz prethodne sezone 2012./13. i 3 momčadi promaknute iz Championship lige - Cardiff City, Hull City i Crystal Palace. Prvenstvo je s 86 bodova osvojio Manchester City, kojem je to bio četvrti naslov prvaka Engleske u povijesti.

Momčadi i stadioni

Poredak na kraju sezone

Najbolji strijelci lige

Nagrade

Momčad sezone (u formaciji 4–4–2)

Izvori 

Sezone FA Premier lige